Фронтера (, дословно — граница, пограничье) — испаноязычная фамилия и топоним.

Топонимы

Аргентина 
 Фронтера — город в Аргентине, провинция Санта-Фе, департамент Кастельянос.

Испания 
 Фронтера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе.

Мексика 
 Фронтера — город в Мексике, штат Коауила, административный центр одноимённого муниципалитета.
 Фронтера — город в Мексике, штат Табаско, административный центр муниципалитета Сентла.